Just for You (filme), com Jane Wyman

Música
 Just for You (álbum de Lionel Richie)
 Just for You (álbum de The McCrarys)
 Just for You (álbum de Neil Diamond)

Desambiguação